Pessoas
 João Dias de Carvalho — deputado estadual do estado do Amapá, Brasil, de 1991 a 1999
 João Dias (Rio Grande do Norte) — município do Rio Grande do Norte, Brasil
 João Dias Guedes — nobre português
 João Dias (navegador) — navegador português do século XV
 João Dias (político) — enfermeiro e político português

Desambiguações de antropônimos